El término nova puede referirse a:

Astronomía 
Nova, efecto astronómico producto de una explosión termonuclear.

Geometría 
Fractal Nova, caso general del fractal de Newton.

Informática 
Data General Nova, miniordenador 
Nova Distribución Cubana de GNU/Linux.

Personas 
Heather Allison Frith, cantautora y poeta británica conocida como Heather Nova.
Mike Bucci, exluchador profesional estadounidense conocido con los seudónimos de Nova, Super Nova, Hollywood Nova y Simon Dean.
Ana Nova, actriz porno alemana conocida como Tara Young.

Instituciones 
Universidad Nueva de Lisboa, conocida popularmente como A Nova.

Automóviles 
Chevrolet Nova, modelo de automóvil producido con intermitencias entre 1962 y 1988.
Nova, un prototipo de automóvil producido por fabricantes independientes entre 1971 y 1996.

Personajes de ficción 
Nova (Richard Raider), personaje de Marvel Comics.
Nova (Sam Alexander), personaje de Marvel Comics.
Nova, personaje de la serie de manga y anime Bleach.

Otros 
Nova, banda ítalo-inglesa de jazz fusión.
Nova, canal de televisión digital terrestre perteneciente a Atresmedia Corporación.
El Proyecto Nova, escuela alternativa de educación secundaria estadounidense.
Nova, marca chilena de toallas de papel.
 En Chile, nombre genérico de la toalla de papel.
Grupo Nova, grupo empresarial peruano dedicado al rubro de la pastelería y panadería.
Nova Levante, municipio de Italia de la Provincia Autónoma de Bolzano
 Nova Ponente, municipio de Italia de la Provincia Autónoma de Bolzano